Ківшик — село в Україні, у Роменському районі Сумської області.
 Ківшик Петро Андрійович — народний депутат України.